Diano puede referirse a:

 Diaño, espíritu o duende burlón de la mitología gallega, asturiana y leonesa
 Diano Arentino, localidad y comuna italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria
 Diano Castello, localidad y comuna italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria
 Diano d'Alba, localidad y comuna italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte
 Diano Marina, localidad y comuna italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria
 Diano San Pietro, localidad y comuna italiano de la provincia de Imperia, región de Liguria